

Pessoas
Andrés Bello

Geografia 
Andrés Bello (Miranda)
Andrés Bello (Trujillo)
Andrés Bello (Táchira)

Desambiguações de antropônimos